Кезалапа има више значења:

 Кезалапа (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кезалапа, Естасион де Микрондас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кезалапа, Трес Рејес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кезалапа (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кезалапа (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кезалапа (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кезалапа (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кезалапа (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кезалапа, Сан Балтазар Кезалапа (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кезалапа, Ел Рефухио (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кезалапа, Уле Вијехо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику